Leuschner ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Otto Leuschner (1868–1953), US-amerikanischer Astronom
 Benjamin Leuschner (* 1978), deutscher Marimbaspieler

 Carl Leuschner (1787–1861), deutscher Theologe, Lehrer und Turnvereinsgründer
 Christoph Leuschner (Mediziner) (1521–1574), deutscher Arzt und Apotheker
 Christoph Leuschner (* 1956), deutscher Geobotaniker und Hochschullehrer
 Dieter Leuschner (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Eckhard Leuschner (* 1966), deutscher Kunsthistoriker 
 Ernst Leuschner (1826–1898), deutscher Bergbeamter, Montanindustrieller und Politiker
 Falko Leuschner (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Franz Leuschner (vor 1888–nach 1925), deutscher Maler 
 Gerhard Leuschner (* 1936), deutscher Sozialarbeiter und Autor
 Joachim Leuschner (1922–1978), deutscher Historiker
 Johann Christian Leuschner (1719–1792), deutscher Pädagoge und Heimatforscher 
 Jörg Leuschner (* 1948), deutscher Archivar und Historiker
 Karl Leuschner (1886–1957), deutscher Fagottist 

 Kurt Leuschner (1936–1996), deutscher Politiker (SPD)
 Lars Leuschner (* 1971), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Lawrence Leuschner, deutscher Unternehmer und Investor
 Ludwig Leuschner (1824–1889), deutscher Rittergutsbesitzer, Fabrikant und Politiker, MdR
 Michael Leuschner (* 1948), deutscher Pianist und Hochschullehrer
 Otto Leuschner (1901–1945), deutscher Fußballspieler
 Peter Leuschner (* 1947), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Ruth Leuschner (Ruth Maria Leuschner; 1922–2013), Schweizer Botanikerin 
 Sigrid Leuschner (* 1951), deutsche Politikerin (SPD, Die Linke)
 Theodor Robert Leuschner (1878–1959), deutscher Komponist und Dirigent
 Udo Leuschner (* 1944), deutscher Journalist
 Vera Leuschner (* 1948), deutsche Kunsthistorikerin und Autorin
 Wilhelm Leuschner (1890–1944), deutscher Politiker (SPD) und Widerstandskämpfer
 Wolfgang Leuschner, deutscher Ministerialbeamter